В список левых коммунистических организаций Веймарской республики (1919—1933) входят группы и организации, связанные с левым коммунизмом. Некоторые из них также группируются как левая оппозиция КПГ, потому что они выступали против курса руководства, особенно сталинизации, внутри и вне этой партии. Некоторые из них сформировали фракции в КПГ, были исключены или ушли и основали независимые группы.

Примечания 

Списки организаций Германии
Веймарская республика
Левый коммунизм